Pere I de Montcada i d'Aragó o Pere I de Montcada (segle XIII - 1266/67), baró d'Aitona i senescal de Barcelona, fou un noble i militar català.
 Pere II Ramon de Montcada i d'Abarca (), baró d'Aitona, Serós i Soses, i senescal de Barcelona, noble i militar català
 Pere de Montcada (mestre del Temple) ()
 Pere de Montcada i de Lloria (~1300- Barcelona, 1352), almirall i procurador reial, senyor de Llagostera i Vilobí d'Onyar
 Pere de Montcada i de Luna (~1370-~1436), senyor de Vilamarxant i de Castellnou
 Pere de Montcada i de Montcada (?-1621), bisbe de Girona (1621)